Прокаччіні () — італійське прізвище.

Відомі носії

 Ерколе Прокаччіні старший (1520 – 1595)— італійський художник доби маньєризму. Батько Камілло, Карло Антоніо та Чезаре Прокаччіні. Працював у Болоньї та у Мілані.
 Камілло Прокаччіні (1551-1629) — італійський художник.
 Карло Антоніо Прокаччіні  (1555- ?) — італійський художник. Батько художника Ерколе Покаччіні молодшого, названого на честь діда.
 Джуліо Чезаре Прокаччіні (1574–1625) — італійський художник доби бароко, починав як скульптор. Працював у Болоньї та у Мілані.
 Ерколе Прокаччіні молодший (1605-1675) — міланський художник 17 ст., син Карло Антоніо Прокаччіні.

Багатозначні терміни
Італійські прізвища